Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1969/1970) była 59. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Austria Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
1969 w Austrii
1970 w Austrii